Джон Рей (, до 1670 писал своё имя как ; 29 ноября 1627, Эссекс — 17 января 1705, там же) — английский натуралист. Член Лондонского королевского общества.

Биография 
Опубликовал ряд важных работ о растениях и животных, а также классическую работу в традиции натуральной теологии — Мудрость Божия, явленная в деле творения (Wisdom of God, Manifested in the Work of Creation, 1691).

В 1662 году Рей вместе со своим учеником Фрэнсисом Уиллоби отправился на западное побережье Уэльса, чтобы наблюдать выводок морских птиц.

С 1663 по 1666 годы вместе с Уиллоби Рэй объехал Нидерланды, Германию, Швейцарию и Италию. Вернувшись в Англию, они планировали опубликовать свои исследования о нескольких видах животных, чтобы попытаться приблизиться к упорядочению близкородственных родов и видов. Однако Уиллоби вскоре умер от плеврита, а Рэй на основе полученных данных опубликовывал в 1676 году книгу Уиллоби «Ornithologiae libri III», которая стала началом научной орнитологии.

В 1670 году впервые получил муравьиную кислоту, «перегонкой» рыжих муравьёв.

В книге Methodus plantarum novae (1682) первым ввёл разделение растений на двудольные и однодольные и дал первую биологическую концепцию вида.

Полемизировал по вопросам классификации растений с Жозефом Питтоном де Турнефором и Августом Ривинусом.

Исследовал влияние света на окраску растений.

В своём труде Synopsis of animals and reptiles (1693) он приводит доводы и доказательства, что киты на самом деле являются млекопитающими, а не рыбами вопреки тогда широко распространённому мнению.

Известен также как собиратель английских пословиц и поговорок.

О нём 
 Charles E. Raven. John Ray: Naturalist: His Life and Works, 1950

Примечания

Ссылки 
 
 Synopsis methodica avium and Synopsis methodica piscium в Göttinger Digitalisierungszentrum
 Английский перевод Methodus plantarum novae
 Английский перевод Dissertatio de variis methodis
 Биография
 The John Ray Initiative: connecting Environment and Christianity

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Святой Екатерины (Кембридж)
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Ботаники по алфавиту
Ботаники Англии
Члены Лондонского королевского общества